Grassetto – carattere più marcato e scuro rispetto al carattere normale
 Nani Grassetto – imprenditore italiano
 Zefferino Grassetto – ex calciatore italiano